Бусиа может означать:

Географические названия 
 Бусиа (округ, Кения) — округ в Кении;
 Бусиа — город, центр одноимённого округа;
 Бусиа (округ, Уганда) — округ в Уганде;
 Бусиа — город, центр одноимённого округа.

Люди 
 Кофи Абрефа Бусиа — бывший премьер-министр Ганы;
 Акосуа Бусиа — дочь последнего, актриса.